Пилар-де-ла-Орадада (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 78,10 км². Население — 22555 человек (на 2010 год).

Топоним 
Происхождение названия связано со строительством многочисленных сторожевых башен во времена Реконкисты. В прибрежных муниципалитетах из этих башен отбивались от нашествий пиратов и морских нападений. Одна из таких башен, «Торре Орадада», была названа в честь «проколов» (исп. прич. «Horadadа») между этажами, через которые защитники могли общаться. Позже, в XVIII веке, благодаря покровительству города Вирхен-дель-Пилар, населенный пункт изменил свое название на Пилар-де-ла-Орадада.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Foro social de Pilar de la Horadada
 Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
 Índice estadístico municipal de Pilar de la Horadada
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Semana Santa de Pilar de la Horadada

Муниципалитеты Аликанте